Hartman steht für:
 Hartman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hartman (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hartman Marine Shipbuilding, Schiffbauunternehmen  

Schiffstypen:
 Hartman R2 Carrier, Ro-Ro-Mehrzweckschiffstyp
 Hartman R3 Carrier, Ro-Ro-Mehrzweckschiffstyp
 Hartman Trader 18, Mehrzweck-Schwergutschiffstyp

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hartman (Arkansas)
 Hartman (Colorado)
 Hartman (Michigan)
 Hartman (Mississippi)
 Hartman (Nebraska)
 Hartman (New York)
 Hartman (North Carolina)

Siehe auch:
 Satz von Hartman-Grobman (Linearisierungssatz), mathematischer Satz
 Hartmann (Begriffsklärung)